El término RFC puede referirse:

al acrónimo de Request for Comments, una serie de publicaciones del Internet Engineering Task Force (IETF);
al Registro Federal de Contribuyentes, la clave usada en México para registrarse ante la institución encargada de la recolección de impuestos;
al Remote Function Call, otra forma de llamar al Remote Procedure Call;
al Real Cuerpo Aéreo británico (Royal Flying Corps, en inglés).